Чубахкинарой, Чебяхкинхой () — чеченский тайп входящий в тукхум Чеберлой. На севере граничили с землями Нижалой. Существует  р. Чубяхкинерой-ахк.

Чеченский исследователь-краевед, педагог и народный поэт А. С. Сулейманов, зафиксировал представителей тайпа в следующем населённом пункте: Бердакел. Чобаькхинхой — жители аула Чобаькхинча. В 1891 году родовой аул тайпа Чубахкинрой имел 52 дворов, население чеченцы магометане, мужчины 135, женщины 118, всего 253. По мнению  А. С. Сулейманова название переводится как  «Зашли куда».

Историческое расселение 
В Чеберлоевском районе, по левой стороне каньона, где протекает речка Келой-ахк, на северо-западе от аула Нохчи-Келой, на высокогорье около 2000 метров над уровнем моря находится селение Чубах-Кенерой. Оно некоторое время было безлюдным, но сейчас в нём живут две семьи, которые по возвращении из выселения в Казахстан вернулись на Землю своих предков. Село Чубахкинарой основано выходцами из Нашхойского аула Хийлах.

Аул Чубахкинарой находится в 110 километрах от города Грозного и в 50 км от Шатоя. Расположение аула приходится почти по центру Чеберлоевского района. В 1937 году аул, указом ВЦИК РСФСР, был назначен центром Чеберлоевского района. На юго-востоке от Чубахкинароя расположено селение Нохчи-Келой, на юго-западе Дай. К востоку и северо-востоку находятся остатки сел Кулой и Ригахой. В северной части в двух километрах — развалины аул Ачалой. Северо-запад и запад занимают аулы Нижалой и Буоси, куда можно попасть, перевалив через горную гряду, разделяющую эти аулы и аул Чубахкинара. На владениях аула расположены горы: Горг-лам, Хадечу-корт. Есть еще средней высоты возвышенности — Роте-те, Вирен-дук, Ши Лам Хаде.

Известные представители 
 Залмаев Дада (Залмуйн Дада), - один из руководителей антирусского восстания в Ичкерии во второй половине прошлого века, - чеберло (чубяхкинеро).
 Шавлаева Тамара Магомедовна - Доктор исторических наук, профессор, этнограф.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Из истории развития шерстяного промысла чеченцев в XIX - нач. XX вв. :историко-этнографическое исследование тема диссертации и автореферата по ВАК 07.00.02, кандидат исторических наук Шавлаева, Тамара Магомедовна Научная библиотека диссертаций и авторефератов
 По следам одной легенды

Чеченские тайпы